Selinum collinum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pál Kitaibel och Dc. Selinum collinum ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
collinum